Orlando Miranda de Carvalho é um empresário e produtor teatral nascido no Rio de Janeiro. Começou fazendo teatro no curso Martins Pena em fins dos anos 50.

É dono do Teatro Princesa Isabel no Rio. O teatro foi fundado por Orlando, Pedro Veiga e Pernambuco de Oliveira em 27 de Janeiro de 1965.

Nas décadas de 70 e 80 foi presidente do antigo Serviço Nacional de Teatro atual Funarte.

Desde 1988 é presidente da Escolinha de Arte do Brasil, entidade educacional voltada para a arte-educação fundada por Augusto Rodrigues.

Empresários do estado do Rio de Janeiro
Agraciados com a Ordem do Mérito Cultural